Борис Сергеевич Мигачев — советский учёный, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился в 1933 году. Член КПСС.

С 1956 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1956—2010 гг. — начальник строительства, начальник Московского центра стандартизации и метрологии, генеральный директор Российского центра испытаний и сертификации, заместитель председателя комиссии по качеству продукции промышленных предприятий Москвы, научный руководитель государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)».

С 1986 по 1991 год — Сопредседатель Государственной комиссии СССР по приемке продукции и контролю качества

Живёт в Москве.

Ссылки 
 Мигачев

Доктора технических наук